Osceola Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Osceola Township (Illinois)
 Osceola Township (Clarke County, Iowa)
 Osceola Township (Franklin County, Iowa)
 Osceola Township (Houghton County, Michigan)
 Osceola Township (Osceola County, Michigan)
 Osceola Township (Minnesota)
 Osceola Township (Camden County, Missouri)
 Osceola Township (St. Clair County, Missouri)
 Osceola Township (Pennsylvania)
 Osceola Township (South Dakota)